Галлинари  () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Галлинари, Витторио(род. 1958) — итальянский баскетболист и спортивный агент.
 Галлинари, Данило (род. 1988) — итальянский баскетболист.
 Галлинари, Просперо (1951-2013) — итальянский ультралевый террорист.